Первый дивизион 1945/1946 — 43-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 26 августа 1945 года и закончился 2 июня 1946 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1945/1946
Бельгия
Бельгия
1945 год в Бельгии
1946 год в Бельгии